Родон може да се отнася за:

 Родон – нос на Адриатическо море в Албания;
 Родон (крепост) – крепост в Албания.

Пояснителни страници